До-ре-ми́-до-ре́-до (муз. бран.-шутл.)— музыкальная фраза, которая в качестве ритмического намёка используется музыкантами в странах бывшего СССР, чтобы послать «нахуй».

Употребление 

Андрей Вознесенский вспоминал, что будучи студентом он сделал стенгазету, где из инструмента трубача вылетали ноты «до-ре-ми-до-ре-до». Через некоторое время намёк вскрылся, и Вознесенскому из-за стенгазеты вынесли строгий выговор.

Сообщалось об использовании музыкальной фразы в качестве неприятия музыки будущего на заседании VIII съезда Союза композиторов России (2000).

В одном из концертов Александр Розенбаум исполнил песню «Только музыканты музыку поймут мою» и затем несколько раз спел эту известную в музыкальных кругах фразу, аккомпанируя себе на рояле. При этом певец не произносил бранные слова, а лишь озвучил названия нот.

В песне «Последние деньки в раю» из одноимённого альбома группы «Несчастный случай» перед изображаемой ссорой музыкантов саксофон играет именно эту музыкальную фразу.

В 2008 году Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил альбом «Doremi Doredo».

В 2013 году композитор Максим Бабышкин, бывший продюсер Ирины Дубцовой, написал лирическую фортепианную композицию «До-ре-ми-до-ре-до», которая несколько недель лидировала на сайте promodj.com в разделе классической и балладной музыки.

Александр Галин дал название «До-ре-ми-до-ре-до» своей книге 2013 года.

Существует ответная музыкальная фраза: соль-фа-ми-ре-до-до# — «Сам иди туда же».

Примечания 

Ненормативная лексика в русском языке
Музыкальная культура
Эвфемизмы